VXO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kronoberg / Urasa, VäxjÖ, Svezia